De 77e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Polen vond in 2020 plaats van 5 tot en met 9 augustus. Vanwege de coronapandemie werd de koers op de hernieuwde wielerkalender met twee etappes ingekort. De start vond plaats in Chorzów en de finish was in Krakau. De ronde maakte deel uit van de UCI World Tour 2020. Als titelhouder  werd de Rus Pavel Sivakov, die deze editie niet deelnam, opgevolgd door de Belg Remco Evenepoel.

Deelnemende ploegen 
Naast de negentien World Tour teams namen twee Pro Continentale teams en een nationale selectie deel. Elk team nam met zeven renners deel wat het totaal op 154 deelnemers bracht.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe 

In de eerste etappe vond bij de finish een zware botsing plaats tussen Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen waarna de laatste in levensbedreigende toestand met zware verwondingen naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. Hierop werd Groenewegen gediskwalificeerd en uit de race gezet. Hij zou van zijn lijn zijn afgeweken en ook zijn elleboog hebben gebruikt. Jakobsen werd tot winnaar van de etappe uitgeroepen ondanks het feit dat hij niet als eerste over de finish reed.

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Eindklassementen 

2020
UCI World Tour 2020
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2020